Robert Garbe ist der Name folgender Personen:

* Robert Garbe (Ingenieur) (1847–1932), deutscher Eisenbahningenieur
 Robert Garbe (Dichter) (1878–1927), deutscher Dichter